Lech Olejnik (1952–2018) – polski muzyk, fagocista
 Lech Olejnik – polski inżynier, dr hab.